Motociklistična Velika nagrada Švedske 1983 je bila deseta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1983. Potekala je na dirkališču Anderstorp.

Razred 500 cm³

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1983
1983